Bed and breakfast en type overnatning

Bed & Breakfast kan også referere til:
 Bed & Breakfast (band), et tysk boyband
 "Bed & Breakfast" (Bob's Burgers), en episode af tv-serien Bob's Burgers
 Bed and Breakfast (Spookey Ruben-album), to albummer udgivet af Spookey Ruben
 Bed & Breakfast (Inez-album) − debutalbummet fra den danske popsanger og sangskriver Inez fra 2007.

Film 
 Bed and Breakfast (1930-film) fra 1930, instrueret af Walter Forde, med Jane Baxter og Richard Cooper
 Bed and Breakfast (1938-film) fra 1938, instrueret af Walter West
 Bed & Breakfast (1992-film) fra 1992, instrueret af Robert Ellis Miller, med Roger Moore, Talia Shire, Colleen Dewhurst, og Nina Siemaszko
 Bed & Breakfast (2006-film) fra 2006, instrueret af Martin Beilby og Loïc Moreau, med Ellen Feiss
 Bed & Breakfast (2010-film) fra 2010, instrueret af Márcio Garcia og skrevet af Leland Douglas